Binnensee steht für:

 allgemein ein Stillgewässer, siehe See
 Binnensee (Pinnow), See in der Gemeinde Pinnow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Groß Radener See, auch Binnensee genannt, See beim Sternberger Ortsteil Groß Raden, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Bernstorfer Binnensee, Teil des Schaalsees in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein
 Großer Binnensee, See in Schleswig-Holstein
 Kleiner Binnensee und angrenzende Salzwiesen, Strandsee in Schleswig-Holstein